Mohammadabad (Farrukhabad), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Mohammadabad (Ghazipur), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh